Tragédie je běžným označením formy dramatu.  Může však být např. názvem knih.

 tragédie – forma dramatu
 Tragédie (Sofoklés) – název knihy s dramaty od Sofokla
 Tragédie (Shakespeare)  – název knihy s dramaty od Shakespeara
 katastrofa

Externí odkazy